Stednavnet Finderup Kirke kan henvise til flere lokaliteter:

 Finderup Kirke (Kalundborg Kommune)
 Finderup Kirke (Viborg Kommune)